Kitzbichl ist der Ortsname von

 Kitzbichl (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Kitzbichl (Staudach-Egerndach), Ortsteil der Gemeinde Staudach-Egerndach, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Kitzbichler
 Kitzbühel (amtlicher Name bis 1895: Kitzbichl)